Романенко Олександр Олексійович — український радянський партійний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.
  ( 1953) — радянський і російський вчений в галузі насінництва сільськогосподарських рослин українського походження (родом з Кубані).
  ( 1959) — російський політик.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок